Variante steht für:

 Variante (Produkt), Gegenstand ähnlicher Form oder Funktion, meist mit übereinstimmenden Teilen
 Variante (Software), verschiedene Ausprägungen eines Produktes in Unterscheidung zur Version
 Variante (Literatur), ein Text, der einerseits einem anderen Text ähnlich und andererseits verschieden ist
 in der Musiktheorie zwei Akkorde und deren Tonarten zu einem selben Grundton (Dur, Moll), siehe Variantklang
 in der Taxonomie die Zuordnung eines biologischen Organismus unterhalb der Spezies (Art), siehe Varietät (Biologie)

Siehe auch:

 Variant (Begriffsklärung)
 Varianz (Begriffsklärung)
 Variation (Begriffsklärung)
 Varietät (Begriffsklärung)
 Version (Begriffsklärung)